Birgit Menz ist der Name folgender Personen: 

* Birgit Menz (Politikerin) (* 1962), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Birgit Menz (Basketballspielerin) (1967–2019), deutsche Basketballspielerin